

Geografia

Niemcy 
 Filehne – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Wieleń

Osoby 
 Adelbert von der Schulenburg-Filehne – niemiecki polityk
 Wilhelm Filehne – niemiecki farmakolog